Agátocles pode ser:
 Agátocles, historiador grego do 
 Agátocles de Siracusa, tirano de Siracusa
 Nome do pai e do primogênito de Lisímaco, guarda-costas de Alexandre que se tornou governante da Trácia e rei da Macedônia
 Agátocles do Egito, um ministro de Ptolemeu IV Filopátor que se tornou guardião do seu filho Ptolemeu V Epifânio
 Agátocles da Báctria, rei da Báctria
 Agátocles (arconte de Atenas), arconte no quarto ano da 150a Olimpíada
 Agathocles (banda), banda de grindcore formada em 1985.

Desambiguação